!
Списъци